Ко́шут () — венгерская дворянская фамилия, происходящая от названия села  в Словакии (ныне район города Мартин).

Известные носители:
 Кошут, Джозеф (род. 1945) — один из пионеров концептуального искусства.
 Кошут, Жужанна (1817—1854) — венгерская медицинская сестра, деятель Венгерской революции 1848—1849.
 Кошут, Лайош (1802—1894) — деятель Венгерской революции 1848—1849.
 Кошут, Ференц (1841—1914) — сын Л. Кошута, венгерский политик.

Названия:
 «Кошут Лайош тер» — станция будапештского метро.
 Мост Кошута

 Кошут — округ в штате Айова (США).

См. также 
 Премия имени Кошута
 Кошути